El término señal(es) puede referirse:

 a una señal.

Cine 
 a la película Señales, producida y dirigida por M. Night Shyamalan

Televisión o Web 
 a Señales, una serie web.

Escultura 

 a Señales (1968), una escultura de Ángela Gurría.

Literatura 
 a Señales (1976), un cuento de Raymond Carver.

Música 
 a Señales, un álbum de Callejeros;
 a Señales, un álbum de Erreway;
 a Señales, un álbum de Imanol Landeta;
 a Señales, una banda musical.